Бальдомеро Санин Кано (; 27 июня 1861, Рионегро, Антьокия — 12 мая 1957, Богота) — колумбийский общественный и политический деятель, лингвист, литературовед, журналист, публицист, эссеист и преподаватель университета.

Биография 
В 1880 году окончил учительскую семинарию Нормал де Рионегро в департаменте Антьокия. Выучил восемь языков и был переводчиком произведений и авторов из других стран. Был сотрудником журнала Hispania и редактором газеты La Nación в Буэнос-Айресе, а также сотрудничал в колумбийском издании El Tiempo.

Стал заместителем министра администрации Рейеса, находился на колумбийской дипломатической службе в Великобритании (1907—1909) и Аргентине (1933—1935). В 1924—1933 годах — депутат Национального конгресса Колумбии.

Автор работ по филологии, истории культуры, философии, педагогике. Член Колумбийской академии языка. Ректор Университета Эль-Каука в Попаяне. Почётный доктор Эдинбургского и Боготского университетов.

Получил известность как гуманист, активно отстаивавший права женщин. В 1928 году вместе с журналисткой, просветительницей и феминисткой Хеорхиной Флетчер отстаивал проект закона о «гражданских правах колумбийских женщин», который был представлен в Конгрессе либеральным сенатором Абсалоном Фернандесом де Сото, однако забаллотирован уходом большинства консервативных сенаторов.

Выступавший против фашизма, милитаризма и антикоммунизма Санин Кано после Второй мировой войны был членом Всемирного совета мира и был награждён Международной Сталинской премией «За укрепление мира между народами» (1954). Одновременно пользовался в Колумбии национальным признанием представителей различных идеологических направлений. На его похоронах выступили высшие представители традиционных партий: Альберто Льерас Камарго от либералов и Гильермо Леон Валенсия от консерваторов.

Опубликованные сочинения 
 Administración Reyes (1904—1909) (1909)
 An Elementary Spanish Grammar (1918)
 A Key to An Elementary Spanish Grammar (1920)
 «Ручная цивилизация и другие очерки» (1925)
 Indagaciones e imágenes (1926)
 Crítica y arte (1932)
 Divagaciones filosóficas y apólogos literarios (1934)
 Ensayos (1942)
 «История колумбийской литературы» (1944)
 De mi vida y otras vidas (1949)
 Tipos, obras, ideas (1949)
 El humanismo y el progreso del hombre (1955)
 Pesadumbre de la belleza y otros ensayos y apólogos (1957)

Примечания

Литература 
 
 
 Биография

Лауреаты Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами»
Лингвисты Колумбии
Журналисты Колумбии
Публицисты Колумбии
Эссеисты Колумбии
Социологи Колумбии
Послы Колумбии в Великобритании
Послы Колумбии в Аргентине